Nater steht für:
 Nater (Thurgauer Familienname), Familienname

Nater ist der Familienname folgender Personen:
 Florence Nater (* 1969), Schweizer Politikerin (SP)
 Stéphane Nater (* 1984), tunesischer Fußballspieler
 Swen Nater (* 1950), niederländischer Basketballspieler
 Marc-Sven Nater (* 1965), Schweizer Ruderer, Olympiateilnehmer 1984 und 1992
 Urs Nater (* 1974), schweizerisch-deutscher Psychologe und Stressforscher

Siehe auch:
 Natter
 Nader